Gentzsch ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Heinrich Gentzsch (1735–1805), Hofgärtner in Weimar
 Fritz Gentzsch (1866–1946), deutscher Maler, Schriftsteller und Museumsgründer
 Herbert Gentzsch (1909–1989), deutscher Maler

 Tom Gentzsch (* 2003), deutscher Tennisspieler
 Wolfgang Gentzsch, deutscher Informatiker und Hochschullehrer

Siehe auch:

 Gensch
 Gentsch